El término guerra ruso-turca se refiere a alguno de los conflictos armados sucedidos entre el Imperio otomano y el Imperio ruso, agrupados bajo la denominación genérica de guerras ruso-turcas, que fueron las siguientes:

 Guerra ruso-turca (1568-1570)
 Guerra ruso-turca (1571-1574)
 Guerra ruso-turca (1676-1681)
 Guerra ruso-turca (1686-1700) parte de la Guerra de la Liga Santa.
 Guerra ruso-turca (1710-1711)
 Guerra ruso-turca (1735-1739) 
 Guerra ruso-turca (1768-1774) 
 Guerra ruso-turca (1787-1792) 
 Guerra ruso-turca (1806-1812) parte de las Guerras napoleónicas
 Guerra ruso-turca (1828-1829) 
 Guerra ruso-turca (1853-1856) parte de la Guerra de Crimea
 Guerra ruso-turca (1877-1878)
 Guerra ruso-turca (1914-1918) parte de la Primera Guerra Mundial.